Senna steht für:

 Senna (Gattung), Pflanzengattung der Johannisbrotgewächse
 Senna (Film), britischer Dokumentarfilm (2010)
 (6543) Senna, Asteroid des Hauptgürtels
 McLaren Senna, Sportwagenmodell

Senna ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Senna (1866–1952), italienischer Zoologe
 Ayrton Senna (1960–1994), brasilianischer Rennfahrer
 Bruno Senna (* 1983), brasilianischer Rennfahrer
 Lorraine Senna Ferrara (* 1950), US-amerikanische Filmregisseurin
 Marcos Senna (* 1976), spanischer Fußballspieler
 Viviane Senna da Silva Lalli (* 1957), brasilianische Geschäftsfrau

Siehe auch:
 Sena